Cruz Medina, né le  à San Francisco, est un joueur américain de soccer évoluant au poste de milieu offensif aux Earthquakes de San José en MLS.

Biographie

Carrière en club 
Né à San Francisco aux États-Unis, Cruz Medina est formé par les Earthquakes de San José, faisant en parallèle un essai au Bayern Munich en .

Il commence sa carrière professionnelle en MLS Next Pro, jouant ses premiers matchs avec l'équipe réserve des Earthquakes en .

En  il signe un contrat de Homegrown Player avec l'équipe première en MLS.

Carrière en sélection 
Aussi sélectionnable avec le Mexique, Cruz Medina est appelé pour la première fois avec l'équipe des États-Unis des moins de 17 ans en .

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans qui a lieu en . 

Medina s'illustre dès le match d'ouverture contre la Barbade, où il marque un triplé et son équipe s'impose 5-0. Les États-Unis atteignent ensuite la finale de la compétition après leur victoire face au Canada (2-0).

Palmarès 
 
 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Finaliste en 2023

Références

Liens externes 

 
Joueur américain de soccer
Joueur des Earthquakes de San José
Naissance en septembre 2006
Naissance à San Francisco